Lexique peut désigner plusieurs sujets de connaissance :

Linguistique 
 Lexique (linguistique) désigne de manière générique un vocabulaire ;

Informatique 
 Lexique (base de données) est une base de données sur les mots de la langue française.